Herbst se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Friedrich Wilhelm Herbst
 Derral Raymon Herbst